Ober steht für:
 Kellner
 Ober (Spielkarte), eine Spielkarte
Haus Ober, denkmalgeschütztes ehemaliges Kaufhaus in Zürich, von Robert Ober 1921 gegründet
Oberek, polnischer Tanz

Ober  ist der Familienname folgender Personen:
 Artemi Lawrentjewitsch Ober (1843–1917), russischer Bildhauer
 Carmen Ober, Geburtsname von Carmen Prinz (* 1960), deutsche Badmintonspielerin
 Christine Ober, Geburtsname von Christine Maertin (* 1960), deutsche Badmintonspielerin
 Erika Ober (* 1950), deutsche Politikerin (SPD)
 Frederick Albion Ober (1849–1913), US-amerikanischer Naturforscher und Autor
 Gerti Ober (1907–1987), deutsche Filmschauspielerin und Synchronsprecherin
 Hermann Ober (1920–1997), deutscher Maler und Grafiker
 Johann Ober (1887–1968), österreichischer Politiker (Landbund, ÖVP), Salzburger Landtagsabgeordneter
 Josef Ober, österreichischer Politiker (ÖVP), Steirischer Landtagsabgeordneter
 Josiah Ober (* 1953), US-amerikanischer Althistoriker
 Laurens Ober (* 1995), österreichischer Eishockeyspieler
 Margarethe Ober (1885–1971), deutsche Opernsängerin (Mezzosopran/Contraalt), siehe Margarethe Arndt-Ober
 Philip Ober (1902–1982), US-amerikanischer Schauspieler und Diplomat
 Robert Ober (Unternehmer) (1884–1943) Schweizer Kaufhaus-Unternehmer deutscher Herkunft
 Werner Ober (* 1948), deutscher Beamter, Vizepräsident des Bundesnachrichtendienstes

Siehe auch:
 
 Oberer
 Oberbefehlshaber
 Oberst
 Ober Ost